Arvid Ribbing kan syfta på bland andra:

 Arvid Ribbing (1300-talet), riksråd
 Arvid Ribbing (1620–1678), militär
 Arvid Ribbing (1827–1908), militär
 Arvid Ribbing (1908–1981), jurist